Ви́ктор Зими́н:
 Зимин, Виктор Васильевич (1925—1945) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Зимин, Виктор Михайлович (1962—2020) — российский государственный и политический деятель, глава Республики Хакасия (2009—2018).
 Зимин, Виктор Петрович (1917—1945) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза (1945).